El Castillo Kamianets-Podilski es un fortín localizado en Óblast de Jmelnitski, Ucrania. El castillo está situado en la histórica ciudad de Kamianets-Podilski, en la región de Podolia en el oeste de Ucrania. El castillo y su entorno es una de las siete maravillas de Ucrania.

El castillo fue construido en lo alto de una península esculpida por el sinuoso río Smotrych, formando un sistema de defensa natural para el castillo y el barrio de la Ciudad Vieja de Kamianets-Podilski; un puente sobre el río forma la única entrada al castillo. El nombre del castillo se atribuye a la raíz Kamin, palabra eslava para la piedra. Hoy en día, junto con el casco antiguo, el castillo está en la lista de los sitios históricos del Santuario "Kam'ianets", creado para proteger la arquitectura y el patrimonio cultural. También es un candidato de la UNESCO al Patrimonio de la Humanidad, nominado en 1989 por los representantes de Ucrania. 

A pesar de los muchos cambios arquitectónicos y de ingeniería a la estructura original del castillo, la edificación Kamianets-Podilski sigue constituyendo un diseño arquitectónico coherente, es una de las pocas construcciones medievales en Ucrania, que está relativamente bien conservada. Es el monumento más reconocido de la ciudad, que actúa como un importante atractivo turístico regional y nacional.

Referencias

Bibliografía 
 Bochenek, Ryszard Henryk (1980), 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach (in Polish), Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ISBN 83-11-06370-2
 Budzey, Oleh (2005), By the streets of Kamianets-Podilskyi (in Ukrainian), Lviv: Svit, ISBN 966-603-274-0
 Chrzanowski, Tadeusz (1993), Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów : zarys dziejów (in Polish), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-11171-2
 Evans, Andrew (2010), Ukraine, Bradt Travel Guides, ISBN 1-84162-311-3
 Ivchenko, A.S.; O.A. Parkhomenko (2010), Ukrayina. Fortetsi, zamky, palatsy (in Ukrainian), Kiev: Kartohrafiya, ISBN 978-966-475-375-0

Enlaces externos 
 Sitio web con fotos sobre el castillo

Kamianets-Podilski
Áreas protegidas establecidas en 1928
Kamianets-Podilski
Arquitectura de Ucrania del siglo XIV